Vier Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Venerable nach dem englischen Wort für „ehrwürdig“:

 ein Linienschiff, siehe HMS Venerable (1784) (1784 gebaut, 1804 durch Schiffbruch verloren)
 ein Linienschiff, siehe HMS Venerable (1808) (1808 gebaut, 1838 abgewrackt)
 ein Schlachtschiff der Formidable-Klasse, siehe HMS Venerable (1899) (1899 gebaut, 1920 abgewrackt)
 ein Flugzeugträger der Colossus-Klasse, siehe Karel Doorman (R81) (1943 gebaut)

Venerable